Ramón Silva puede referirse a:
Ramón Silva (1890-1919), pintor argentino.
Ramón Silva Ulloa (1914-2004), político chileno.
 Ramón Silva Bahamondes (1944-2020), cantante y locutor chileno.